Sammons ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sammons (1886–1957), britischer Geiger
 Jeffrey L. Sammons (1936–2021), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Michelle Sammons (* 1987), südafrikanische Tennisspielerin
 Thomas Sammons (1762–1838), US-amerikanischer Politiker

en:Sammons